Чемпионат Уэльса по футболу 2017/2018 - двадцать седьмой сезон Валлийской Премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Уэльса. Турнир прошёл с 11 августа 2017 по 20 мая 2018 года. Чемпионом стала команда «Нью-Сейнтс», выигравшая двенадцатый титул в своей истории. Клуб также получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19. По итогам чемпионата в Лигу Европы 2018/19 вышли клубы «Коннас-Ки Номадс», «Бала Таун» и победитель плей-офф «Кевн Друидс». Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард «Нью-Сейнтс» Грег Дрейпер.

В апреле 2018 года финишировавший на втором месте «Бангор Сити» из-за финансовых проблем был лишён лицензии. Команду перевели в низший дивизион. Вторым выбывшим клубом стал «Престатин Таун».

Участники соревнований 
В турнире принимало участие двенадцать команд из двенадцати городов. Места выбывших по итогам предыдущего сезона «Рила» и «Эйрбаса» заняли «Барри Таун Юнайтед» и «Престатин Таун».

Стадионы

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Чемпионская группа 

 Занявший второе место «Бангор Сити» из-за финансовых проблем не прошёл лицензирование, был переведён в низший дивизион и лишён права выступать в еврокубках.

Группа вылета

Плей-офф за выход в Лигу Европы

Примечания

Ссылки 
 Wales 2017/18, RSSSF

Чемпионат Уэльса по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017/2018